Hironaka ist der Familienname folgender Personen:

 Heisuke Hironaka (* 1931), japanischer Mathematiker
 Kazuko Hironaka, japanische Fußballspielerin
 Ririka Hironaka (* 2000), japanische Leichtathletin
 Wakako Hironaka (* 1934), japanische Politikerin

Hironaka steht für:
 (6978) Hironaka, Asteroid des Hauptgürtels